Дорсет — графство в Англии
 Дорсет (культура)
 Дорсет, Рэй (род. 1946) — британский певец, гитарист, автор песен.